Sezon 1996/97 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 LB Châteauroux
 Toulouse FC

Najlepsi strzelcy 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1996 we Francji
1997 we Francji